Kingfisher est un mot anglais qui signifie martin-pêcheur

Kingfisher peut aussi désigner :
 Comté de Kingfisher, un comté de l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Kingfisher, la capitale du Comté de Kingfisher ;
 Kingfisher Airlines, une compagnie aérienne indienne ;
 Kingfisher, une entreprise britannique de distribution spécialisée dans le bricolage ;
 Kingfisher, une marque de bière brassée en Inde ;
 Vought OS2U Kingfisher, un hydravion américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 Kingfisher, un voilier skippé par la navigatrice Ellen MacArthur.

Article connexe 
 John "King" Fisher (1854-1884), un hors-la-loi du Far West américain